Эктон:

 Эктон — небольшая деревня в графстве Стаффордшир, Англия.
 Эктон — район в округе Северная Канберра города Канберра, столицы Австралии.
 Эктон, Бриджитт (род. 1985) — бывшая канадская горнолыжница.
 Эктон, Лорен Уилбер (род. 1936) — американский астронавт.

См. также 
 Актон (значения)